Seeing Washington – documentario del 1911 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Seeing Washington – documentario del 1912 prodotto dalla Republic Motion Picture Mfg. Co.